Begonte kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Begonte (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Begonte (kommun), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Spanienförgreningar